Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний схід від Парижа, 140 км на захід від Діжона, 31 км на південний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 260 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 597,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна